25 de Abril steht für:
 die Nelkenrevolution in Portugal
 25 de Abril (Santa Cruz), Aldeia in Santa Cruz, Dili, Osttimor